Гесперокипарис () — род деревянистых растений семейства .

Распространение 
Встречается в Северной Америке: США (штаты Орегон, Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Техас), Мексика и Центральная Америка (Гватемала, Белиз, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа).

Описание 
Однодомные вечнозелёные кустарники или деревья, (1) 4—35 (40) м высотой. Кора на стволе серая, коричневая или вишнёво-коричневая. Ювенильная хвоя шиловидная или игловидная, накрест-супротивная или в мутовках по 3; зрелая — накрест-супротивная, чешуевидная, прижатая, черепитчатая.

Мужские шишки шаровидные, яйцевидно-эллиптические или цилиндрические, от вальковатых до четырёхгранных, жёлто-зелёные, 2,0—6,5 мм длиной, 1,3—3.0 мм шириной, из 3—10 пар крестообразно расположенных микроспорофиллов, на каждом по 3—6 (10) микроспорангиев.

Женские шишки почти шаровидные или широко цилиндрические, более или менее деревянистые, 10—50 мм длиной, из (2) 3—6 пар крестообразно расположенных чешуй; созревают на второй год, обычно содержат 5—20 семян.

Семена сплюснутые, яйцевидные или чечевицевидные, от светло-коричневых до чёрных, с 2 узкими перепончатыми крыльями; семядолей в числе (2) 3—5 (6), линейные, слегка ребристые, тупо заострённые.

Виды 
Род включает 17 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кипарисовые
Флора Северной Америки